La Coupe d'Ukraine de football 1999-2000 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Dynamo Kiev contre le Kryvbass Kryvy Rih.

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 1999-2000 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 1999-2000 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 1999-2000 sur le site de la RSSSF.

1999-2000
Ukraine
Sport en Ukraine en 2000
Sport en Ukraine en 1999